«Хаджер» — саудовский футбольный клуб из города Эль-Хаса, выступающий в саудовском Первом дивизионе. Основан в 1950 году.

История 
Впервые «Хаджер» выступал в Саудовской лиге в сезоне 1988/89. Он набрал одинаковое количество очков с «Аль-Вахдой», но уступил ей спасительное десятое место по дополнительным показателям. В следующий раз «Хаджер» появился в главной саудовской футбольной лиге в сезоне 1998/99. Он играл роль главного аутсайдера турнира, сумев одержать первую победу лишь в 14-м туре. На протяжении 2000-х годов клуб играл в Первом дивизионе, лишь однажды на один год вылетев во Второй дивизион.

В 2011 году «Хаджер» уверенно выиграл Первый дивизион и спустя 12 лет вернулся в Про-лигу. В Про-лиге 2011/12 команда под руководством бразильского тренера Эдналдо Патрисио заняла 11-е место с заметным отрывом от зоны вылета. По итогам следующего же чемпионата «Хаджер» вылетел из лиги. На возвращение обратно клубу понадобился год. В сезоне 2014/15 «Хаджер», возглавляемый с седьмого тура черногорским тренером Небойшей Йововичем, занял десятое место. Но уже через год команда вновь вылетела из Про-лиги.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Хаджер»